Колонија лас Марипосас има више значења:

 Колонија лас Марипосас (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лас Марипосас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику